Casa de moneda o Casa de la moneda es el nombre que suelen adoptar los lugares donde se fabrica y acuña moneda. Puede hacer referencia a:

Casa de Moneda de Argentina.
Casa de la Moneda de Bolivia, antiguamente Real Casa de Moneda de Potosí.
Casa de Moneda de Chile, Casa de Moneda de Santiago de Chile.
Casa de Moneda de Coquimbo (Chile).
Casa de Moneda de Colombia, antigua casa de acuñación de monedas del Virreinato de Nueva Granada, actualmente es un museo numismático del Banco de la República de Colombia
Casa de Moneda de Popayán en el Virreinato de Nueva Granada
Casa de Moneda de Ibagué
 Casa de Moneda de Costa Rica, que funcionó desde 1828 a 1949.
Casa de la Moneda de España, antigua denominación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda.
Casa de la Moneda de Jubia (España)
Casa de la Moneda de La Coruña (España)
Casa de la Moneda de Segovia (España)
Casa de la Moneda de Sevilla (España)
Casa de Moneda de San Francisco (Estados Unidos).
Casa de la Moneda de Venezuela
Casa de Moneda de Lima (Perú).
Casa de Moneda de Arequipa (Perú
Casa de Moneda de Cerro de Pasco (Perú). 
Casa de Moneda del Cusco (Perú).
Casa de Moneda de Ayacucho (Perú).
Casa de Moneda de México
Casa de Moneda de Montevideo (Uruguay).